CUIC steht für:

 Churches Uniting in Christ, eine Kirchengemeinschaft in den Vereinigten Staaten

Čuić ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Čuić (* 1983), kroatischer Basketballspieler und -trainer

Abkürzung